Yokotani ist der Familienname folgender Personen:

 Masaki Yokotani (* 1952), japanischer Fußballspieler
 Shigeru Yokotani (* 1987), japanischer Fußballspieler